Chanteloup-en-Brie
Chanteloup-les-Vignes
Chanteloup (Deux-Sèvres)
Chanteloup (Ille-et-Vilaine)
Chanteloup (Mancha)
Chanteloup (Eure)

Desambiguações de topônimos